La Saison 1995-1996 de la Juventus FC voit le club s'engager dans quatre compétitions que sont la Serie A, la Coupe d'Italie de football, la Ligue des champions et la Supercoupe d'Italie.

Les bianconeri, champions d'Italie en titre, débutent la saison en remportant leur première Supercoupe d'Italie face au Parme FC.

En championnat, ils ne réussiront pas à défendre leur titre et finiront à la deuxième place derrière le Milan AC.

En Coupe d'Italie leur parcours s'arrête en huitième de finale, battus par l'Atalanta Bergame.

En revanche, sur la scène européenne, cette saison est historique. La Vieille Dame qui, après avoir notamment éliminé le Real Madrid et le FC Nantes, remporte la deuxième ligue des champions de son histoire face à l'Ajax Amsterdam.

Effectif de la saison 

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants
|-

Serie A

Rencontres de Serie A

Classement final de la Serie A 1995-1996 

Qualifications européennes
Ligue des champions 1996-1997
<div>
Coupe UEFA 1996-1997

Relégation

Abréviations
T : Tenant du titre
P : Promus de Serie B

Ligue des champions

Phase de poule

Classement de la Poule

Rencontres de la phase de Poule

Phase à élimination directe

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références 

Saison de la Juventus
Juventus
Football en Italie en 1995
Football en Italie en 1996